Kanaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kanaluoto (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Kanaluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar